Шакья:

 Шакья (Сакья) — племя и государство в Древней Индии (район современной границы Индии и Непала); из племени шакья вышел основатель буддизма Сиддхартха Гаутама (Будда).
 Шакья — каста народа неваров, из которой выбирается Кумари.
 Шакья, Церинг (род. 1959) — тибетолог, специалист по истории Тибета и современной тибетской литературе.

См. также 
 Тхить

Понятия буддизма